YYH puede referirse a:
 Yū Yū Hakusho, un manga y anime japonés; o
 Aeropuerto de Taloyoak (Canadá), en su código IATA.

Siglas